Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2019 пройшов з 16 по 22 вересня у Баку, Азербайджан. Чемпіонат світу з художньої гімнастики 2019 був кваліфікаційним турніром на тридцять другі Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія. Серед гімнасток в особистій першості олімпійські ліцензії отримали перші 16 кращих в абсолютній більшості, але не більше двох від країни (2 ліцензії отримали збірні Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, Італії, Росії, США, України; 1 ліцензію - збірні Азербайджану та Японії); серед команд у груповій першості, окрім трьох команд, які здобули ліцензії на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2018 (Росія, Італія, Болгарія), та господаря ОІ (Японія), отримали п'ять кращих у груповій першості (збірні Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Китаю, України) .
Олімпійські ліцензії в художній гімнастиці не є іменними, склад команд на Олімпійські ігри визначається національними федераціями.

Медальний залік

Медалісти

Абсолютна першість

Вправа з обручем

Вправа з м'ячем

Вправа з булавами

Вправа зі стрічкою

Групові вправи

Групова першість

Вправа з 5 м'ячами

Вправа з 3 обручами та 4 булавами

Результати кваліфікації збірної України 
Жінки — 3

Групові вправи

Посилання 
https://live.gymnastics.sport/news.php?idevent=13338

Примітки

2019
Художня гімнастика
Вересень 2019
2019 в азербайджанському спорті